Rosignanesi – abitanti di Rosignano Marittimo
Rosignanesi – abitanti di Rosignano Monferrato